Скибин:

 фамилия
 Скибин, Рустем Владимирович (род. 1976) — украинский художник-керамист и гончар крымскотатарского происхождения.
 Скибин, Юрий Борисович (1920—1981) — танцовщик, педагог и балетмейстер русского происхождения, работавший во Франции и США.

 топоним
 Скибин (Винницкая область)
 Скибин (Киевская область)
 Скибин (Черкасская область)